

Nomi
 Cornelius – nomen della  gens Cornelia, famiglia dell'antica Roma
 Cornelius – nome proprio maschile corrispondente all'italiano Cornelio
 Cornelius – personaggio del film Disney Taron e la pentola magica
Ponte Cornelius – ponte di Monaco di Baviera

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Cornelius – città della Contea di Mecklenburg, Carolina del Nord
 Cornelius – città della Contea di Washington, Oregon

Persone
 Cornelius – dj e produttore giapponese
Andreas Cornelius – calciatore danese
Don Cornelius – conduttore televisivo e produttore televisivo statunitense
Hans Cornelius – filosofo e psicologo tedesco
Keithroy Cornelius – ex calciatore americo-verginiano
Peter Cornelius – compositore e poeta tedesco
Peter von Cornelius – pittore tedesco
Robert Cornelius – imprenditore e fotografo statunitense
Ron Cornelius – ex cestista statunitense